Federico Castagnini –  ex giocatore di baseball italiano
 Renzo Castagnini – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano